Крутоя́р — топоним в России:

 Крутояр — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Крутояр — село в Ужурском районе Красноярского края.
 Крутояр — село в Екатериновском районе Саратовской области.
 Крутояр — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области.
 Крутояр — река в Саратовской и Пензенской области. Левый приток Бакурки
 Крутояр — российский остров в северо-восточной части Финского залива.